Villepinte puede referirse a: 

 Villepinte, comuna francesa situada en Aude; o
 Villepinte, comuna francesa situada en Sena-Saint Denis.